Евге́ний Лео́нов: Леонов-Гладышев, Евгений Борисович (род. 1952) — актёр и режиссёр, народный артист Российской Федерации.
 Леонов, Евгений Иванович (1917—?) — советский металлург, директор Таганрогского металлургического завода (1958—1963).
 Леонов, Евгений Павлович (1926—1994) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР.